Obiteljska stranka
 Operacijski sustav

Kratice